Јабуковача може бити:

 Јабуковача (ракија), ракија од јабуке
 Јабуковача (пита), пита од јабуке